Roman Malinowski ist der Name folgender Personen:

* Roman Malinowski (Politiker) (1935–2021), polnischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Roman Wazlawowitsch Malinowski (1876–1918), russischer Politiker und Revolutionär